Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 2006/2007 стал 24-м розыгрышем АБК Лиги. В турнире приняли участие 18 клубов. Чемпионат был разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Победителем регулярного чемпионата стал клуб «Таугрес», а в плей-офф победу праздновали .

Регламент 
18 команд играли двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначалось два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата игрались овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадали в плей-офф. Матчи плей-офф игрались до трёх побед: четвертьфиналы по системе 1-1-1-1-1, полуфиналы и финал — по системе 2-2-1.

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Результаты игр

Плей-офф

Персональные награды 
 Самым ценным игроком чемпионата был признан Луис Скола из «Таугреса».
 Открытием чемпионата был назван игрок «Ховентуда» Рики Рубио.

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте АБК лиги 

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе